
Termin -{C1}- ima više značenja.
 C1 domen, proteinski domen sekundarnog glasnika
 C1-inhibitor, inhibitor ljudske serinske proteaze
 C1 regulatorna sekvenca za gen insulina
 Apolipoprotein C1, ljudski lipoprotein
 Hlorofil c1, forma hlorofila
 Citohrom C1, prekurzor proteina citohrom C
 Proantocijanidin C1, tip polifenolnog jedinjenja
 Prostaglandin C1, forma prostaglandina
 ATC kod C01, podgrupa ATC klasifikacionog sistema